San Cristobo o San Cristovo puede hacer referencia a: 

 San Cristobo (Mazaricos) (San Cristóbal/San Cristovo), lugar de la parroquia de Coiro, concello de Mazaricos.
 San Cristobo (Santa Comba) (San Cristovo), lugar de la parroquia de Mallón, concello de Santa Comba.
 San Cristobo (Valle del Dubra) (San Cristovo), lugar de la parroquia de Erviñou, concello de Valle del Dubra.
 San Cristobo (Villarino de Conso) (San Cristóbal/San Cristovo), lugar y parroquia del Concello de Villarino de Conso.
 San Cristobo (Villanueva de Oscos) (San Cristóbal), lugar y parroquia del concejo de Villanueva de Oscos, Asturias.

 San Cristovo (Curtis) (San Cristóbal), lugar de la parroquia de Fojado, concello de Curtis.
 San Cristovo (Ferrol)  (San Cristóbal), lugar de la parroquia de Brión, concello de Ferrol.
 San Cristovo (Laracha) (Sancristobo), lugar de la parroquia de Golmar, concello de Laracha.
 O Chao de San Cristovo  (San Cristovo), lugar de la parroquia de Ferreira, concello de San Saturnino.
 San Cristovo (Corgo)  (San Cristobo), lugar de la parroquia de Chamoso, concello de Corgo.
 San Cristovo (Chantada)  (San Cristobo), lugar de la parroquia de Mouricios, concello de Chantada.
 San Cristovo (Fonsagrada)  (San Cristobo), lugar de la parroquia de Cuíñas, concello de Fonsagrada.
 San Cristovo (Labrada) (San Cristobo), lugar de la parroquia de Labrada, concello de Guitiriz.
 San Cristovo (Pígara)  (San Cristobo), lugar de la parroquia de Pígara, concello de Guitiriz.
 San Cristovo (Jove), lugar de la parroquia de Portocelo, concello de Jove.
 San Cristovo (Mondoñedo), lugar de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Mondoñedo, concello de Mondoñedo.
 San Cristovo (Monterroso), lugar de la parroquia de Pedraza, concello de Monterroso.
 San Cristovo (Paradela)  (San Cristobo), lugar de la parroquia de Ferreiros, concello de Paradela.
 San Cristovo (Quiroga)  (San Cristobo), lugar de la parroquia de Fisteus, concello de Quiroga.
 San Cristovo de Lóuzara  (Lózara), lugar y parroquia del concello de Samos.
 San Cristovo do Real  (Real), lugar y parroquia del concello de Samos.
 San Cristovo (Valle de Oro), lugar de la parroquia de Budián, concello de Valle de Oro.
 San Cristovo (Chandreja de Queija)  (San Cristóbal), lugar y parroquia del concello de Chandreja de Queija.
 San Cristovo (Monterrey)  (San Cristóbal), lugar y parroquia del concello de Monterrey.
 San Cristovo (Paderne de Allariz), lugar de la parroquia de Mourisco, concello de Paderne de Allariz.
 San Cristovo (Ramiranes), lugar de la parroquia de Paizás, concello de Ramiranes.
 San Cristovo (Rivadavia), lugar de la parroquia de Regodeigón, concello de Rivadavia.
 San Cristovo (Riós), lugar de la parroquia de Trepa, concello de Riós.
 San Cristovo de Cea (San Cristóbal de Cea), concello de la provincia de Orense.

Referencias